Hopkins County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Hopkins County (Kentucky)
Hopkins County (Texas)